

Scienza 
 Vista – uno dei cinque sensi.
VISTA – telescopio britannico in Cile
VISTA –  proteina transmembrana di tipo I

Informatica 
 Vista – modalità di visualizzazione dati in un database
 Windows Vista – sistema operativo dell'azienda informatica Microsoft
 Vista – software per matematica e statistica
 Vista – una porzione di un modello UML

Geografia 
 Vista – città della California
 Vista – villaggio del Missouri

Militare 
 Progetto VISTA – progetto militare sviluppato all'Istituto di Tecnologia di Pasadena per la realizzazione di armi nucleari tattiche

Letteratura, manga e anime 
 Vista – l'atmosfera di Arda, l'universo immaginario fantasy creato da J. R. R. Tolkien

 Vista – personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda

Società 
 VISTA (Volunteers in Service to America) – corpo di servizio civile degli Stati Uniti creato negli anni 60 dai Presidenti Kennedy e Johnson.

Altro 
 Agenzia Vista – Agenzia di stampa televisiva italiana fondata nel 2007